Angola
 Sande – miasto w prowincji Bié

Niemcy
 Sande – dzielnica miasta Paderborn
 Sande – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Friesland
 Enge-Sande – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Nordfriesland

Norwegia
 Sande – gmina
 Sande – miejscowość w ww. gminie

Portugalia
 Sande – miejscowość w gminie Lamego
 Sande – miejscowość w gminie Marco de Canaveses
 Sande – miejscowość w gminie Vila Verde